Hill (en inglés: Colina) hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Ambrotose Powell Hill (1825-1865), general de los Estados Confederados de América.
 Andrew Hill (1937-2007), panista y prista de jazz estadounidense.
 Archibald Vivian Hill (1886-1977), fisiólogo y matemático británico, premio Nobel de Medicina en 1922.
 Armond Hill (1953- ), jugador y entrenador de baloncesto estadounidense.
 Arthur Hill (actor) (1922-2006), actor canadiense.
 Arthur Hill Hassall (1817-1894), médico, químico y microscopísta británico.
 Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill, 1924-1992), cómico británico.
 Benjamín Hill (militar) (1874-1920), militar mexicano.
 Bernard Hill (1944- ), actor británico.
 Bob Hill (1948- ), entrenador de baloncesto estadounidense.
 Brian Hill (1947- ), entrenador de baloncesto estadounidense. 
 Christopher Hill (1912-2003), historiador británico.
 Clint Hill (1932- ), guardaespaldas de J. F. Kennedy.
 Damon Hill (1960- ), piloto de Fórmula 1 británico, hijo del también piloto Graham Hill.
 David Octavius Hill (1802-1870), pintor y fotógrafo escocés.
 Debra Hill (1950- ), actriz, guionista y productora estadounidense.
 Doris Hill (1905-1976), actriz estadounidense.
 Dulé Hill (1975- ), actor estadounidense.
 Gary Hill (baloncestista) (1941-2009), baloncestista estadounidense.
 Geoffrey Hill (1932-2016), poeta inglés.
 George Hill (George Jesse Hill Jr., 1986- ), baloncestista estadounidense.
 George Roy Hill (1921-2002), director de cine estadounidense.
 Graham Hill (1929-1975), piloto de Fórmula 1 padre del también piloto Damons Hill.
 Grant Hill (1972- ), baloncestista estadounidense.
 Goldie Hill (Argolda Voncile Hill, 18933-2005), cantante estadounidense.
 Herbert Hill (1984- ), baloncestista alemán.
 Ian Hill (1951-), músico británico, miembro de la banda Judas Priest.
 Jean Hill (Norma Jean Lollis Hill, 1931-2000), testigo del asesinato de Kennedy.
 Joe Hill (Joel Emmanuel Hägglund, 1879-1915), músico y sindicalista norteamericano.
 Dusty Hill (Joe Michael Hill, 1945- ), músico estadounidense, vocalista del grupo ZZ Top.
 John McMurry Hill (1887-1966), hispanista y lexicógrafo estadounidense.
 Jonah Hill (1983- ), actor estadounidense.
 Jordan Hill (1987- ), baloncestista estadounidense.
 Keith Hill (1970- ), baloncestista estadounidense.
 Ken Hill (1937-1995), compositor británico especializado en musicales.
 Kim Hill (Kimberley Lockett, 1970- ), cantautora estadounidense.
 Kyle Hill (1979- ), baloncestista estadounidense.
 Laura Hill (), actriz australiana.
 Lauren Michelle Hill (1979- ), modelo estadounidense.
 Laurie Hill (1970- ), futbolista mexicana.
 Lauryn Hill (1975- ), actriz, cantante y productora estadounidense.
 Les Hill (1973- ), actor australiano.
 Lynn Hill (1961- ), escaladora estadounidense.
 Melissa Hill (1970- ), actriz pornográfica estadounidense.
 Michael Hill (1974- ), jugador de tenis australiano.
 Peter Hill (1941- ), marino y empresario chileno.
 Phil Hill (1927-2008), piloto de Fórmula 1 estadounidense.
 Ricardo Hill (1960- ), humorista mexicano.
 Rose Hill (actriz) (1914-1922), actriz y cantante británica.
 Rowland Hill (1795-1879), maestro británico, creador del primer sello postal.
 Scotti Hill (1964- ), músico estadounidense, guitarrista de Skid Row.
 Stephen John Hill (1809-1876), militar británico, gobernador de varias colonias británicas.
 Steven Hill (Solomon Krakovsky, 1922- ), miembro fundador del Lee Strasberg's Actors Studio.
 Terence Hill (Mario Girotti, 1939- ), actor italiano, conocido por sus películas junto a Bud Spencer.
 Thomas Hill Green (1836-1882), filósofo inglés.
 Tyrone Hill (1968- ), baloncestista estadounidense.
 Ureli Corelli Hill (1802-1875), director de orquesta estadounidense, fundador de la Orquesta Filarmónica de Nueva York.
 Virgil Hill (1964- ), boxeador estadounidense.
 Walter Hill (1942- ), director de cine estadounidense. 
 Hill Harper (Francis Harper, 1966- ), actor estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 Hill - John Hill (1716-1775).
 A.W.Hill - Arthur William Hill (1875-1941).
 K.D.Hill - Kenneth D. Hill (1948- ).
 W.Hill - Walter Hill (1820-1904).

Lugares 

 Hill, pueblo de Wisconsin, Estados Unidos.
 el condado de Hill, en Texas, Estados Unidos.
 el condado de Hill, en Montana, Estados Unidos.
 Condado de Ben Hill, en Georgia, Estados Unidos.
 Benjamín Hill, municipio de Sonora, México.
 Notting Hill, barrio de Londres.
 Cherry Hill, municipio de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Además 
 Base de la Fuerza Aérea Hill, base militar en Utah, Estados Unidos.
 Cypress Hill, grupo de Gangsta rap formado en 1986 en California.
 Esfera de Hill, esfera de influencia gravitacional de un cuerpo celeste sometido a la gravedad de otro cuerpo.
 Fanny Hill, novela erótica escrita por John Cleland en 1748.
 Hill Valley, localidad ficticia en la que se desarrolla la acción de la película Regreso al futuro.
 Hill Street Blues, serie de televisión estadounidense.
 Silent Hill, saga de viedojuegos de terror.
 Spencer & Hill, dúo de Disc Jockeys (DJ) alemanes.
 The McGraw-Hill Companies, empresa editora estadounidense.